Рокитњице могу бити:

 Рокитњице (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Рокитњице (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република